Travel Service is een Tsjechische luchtvaartmaatschappij met thuisbasis in Praag. Travel Service voert uitsluitend chartervluchten uit. In 2004 werd dochterbedrijf Smart Wings opgericht. Smart Wings voert als low-cost-carrier vluchten uit vanaf verschillende vliegvelden in Oost-Europa.

Geschiedenis
Travel Service werd opgericht in 1997. Op 16 mei 2007 werd bekend dat het bedrijf werd overgenomen door de IJslandse maatschappij Icelandair.

Bestemmingen
Aangezien Travel Service een chartermaatschappij is, heeft ze geen eigen vaste bestemmingen. Alle vaste bestemmingen worden aangevlogen door Smart Wings

Vloot
De vloot van Travel Service bestaat uit:
1 Airbus A320 (180 stoelen)
16 Boeing B737-800 (189 stoelen)
2 Boeing B737-900 (212 stoelen)

Tsjechische luchtvaartmaatschappij
Economie in Praag